Бергнер  — немецкая фамилия. Известные носители:

 Йосл Бергнер (1920—2017) — австралийский и израильский художник, лауреат Премии Израиля.
 Кристоф Бергнер (род. 1948) — немецкий государственный деятель, политик, член ХДС.
 Элизабет Бергнер (1897—1986) — немецкая актриса театра и кино.